Chacalluta puede referirse a:
 El Aeropuerto Internacional Chacalluta, en Chile.
 La estación Chacalluta, del ferrocarril Tacna-Arica en Chile.
 El paso fronterizo de Chacalluta, entre Chile y Perú.
 El Complejo fronterizo Chacalluta, control ubicado a pocos metros de la frontera los mencionados países.